Wallsend ist der Name folgender Siedlungen:
 Wallsend, englische Stadt
 Wallsend (Newcastle), Stadtteil der australischen Stadt Newcastle
Wallsend ist der Name folgender Sportvereine
 FC Wallsend, australischer Fußballverein aus Wallsend (Newcastle)